L'Esporte Clube Flamengo est un club brésilien de football basé à Teresina dans l'État du Piauí.

Historique

Palmarès 

Club de football actif au Brésil
Club de football fondé en 1937
Football au Piauí
Teresina